El término Catedral de San Jorge puede referirse a:

 Catedral de San Jorge, en Wiener Neustadt, Austria
 Catedral de San Jorge, en Saskatoon, Canadá
 Catedral de San Jorge, en Canton, Estados Unidos
 Catedral de San Jorge, en Adís Abeba, Etiopía
 Catedral de San Jorge, en la isla de Syros, Grecia
 Catedral de San Jorge, en Georgetown, Guyana
 Catedral de San Jorge, en Jerusalén, Israel
 Catedral de San Jorge, en Windhoek, Namibia
 Catedral de San Jorge, en Londres, Reino Unido
 Catedral de San Jorge, en Timișoara, Rumania
 Catedral de San Jorge, en Novi Sad, Serbia
 Catedral de San Jorge, en Freetown, Sierra Leona
 Catedral de San Jorge, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica
 Catedral de San Jorge, en Leópolis, Ucrania
 Catedral de San Jorge, en Santiago, Chile

También puede referirse a:
 Catedral patriarcal de San Jorge, en Estambul, Turquía
 Catedral maronita de San Jorge, en Beirut, Líbano